Jezioro Ryńskie – jezioro na Równina Charzykowskiej, w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Studzienice;
 Jezioro Ryńskie – jezioro w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Ryn;

Bibliografia 
 Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy. Część 2. Wody Stojące (pdf 1840 kb)